Ра́йнер Кли́мке (; ) — немецкий конник, выступавший в выездке, доктор права. Шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Обладатель наибольшего числа золотых олимпийских медалей среди всех немецких спортсменов-мужчин. Последний на данный момент мужчина, победивший в личной выездке на Олимпийских играх (в 1988—2016 годах побеждали только женщины). Знаменосец сборной ФРГ на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.

Климке становился олимпийским чемпионом на трёх разных жеребцах:
 Дюкс ( — 1964 и 1968 (оба раза — командное первенство)
 Мехмед ( — 1976 (командное первенство)
 Алерих ( — 1984 (личное и командное первенство) и 1988 (командное первенство)

Климке выигрывал золотые олимпийские медали на протяжении 24 лет с 1964 по 1988 годы на каждой Олимпиаде, в которой участвовал. При этом он пропустил Игры 1972 и 1980 годов, на которых вполне мог рассчитывать на пополнение своей коллекции наград.

Золотые медали чемпионатов мира по выездке:
 1966 — командное первенство
 1974 — личное и командное первенства
 1982 — личное и командное первенства
 1986 — командное первенство

Надо отметить, что чемпионаты мира по выездке проводятся раз в 4 года и по престижности практически равны Олимпийским играм.

В 1988 году Климке был награждён Серебряным Олимпийским орденом.

Скончался в 1999 году в возрасте 63 лет от сердечного приступа в родном Мюнстере.

В 2008 году на Олимпиаде в Пекине дочь Райнера Климке Ингрид (род. 1968) стала олимпийской чемпионкой в командном троеборье в составе сборной Германии. Через 4 года в Лондоне Ингрид вновь победила в командном троеборье. Ингрид выступает и в выездке, но не добилась в ней таких успехов, как в троеборье.

Автор книг «Выездка молодой спортивной лошади. От воспитания жеребенка до первого соревнования» () и «Кавалетти. Выездка и прыжки» (). Вторая книга написана в соавторстве с дочерью Ингрид.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 
 

Конники Германии
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Конники на летних Олимпийских играх 1964 года
Конники на летних Олимпийских играх 1968 года
Конники на летних Олимпийских играх 1976 года
Конники на летних Олимпийских играх 1984 года
Конники на летних Олимпийских играх 1988 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по конному спорту
Чемпионы Европы по конному спорту
Кавалеры Серебряного Олимпийского ордена